Naselja u Srbiji

 Ribare (Jagodina, Srbija), naselje u općini Jagodina
 Ribare (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Ribare (Svrljig, Srbija), naselje u općini Svrljig
 Ribare (Žagubica, Srbija), naselje u općini Žagubica